Lifted (1988), een Amerikaanse film uit 1988 met Erika Anderson, Paul Gleason en Orestes Matacena
 Lifted (2006), een korte film uit 2006 van Pixar
 Lifted (muziekcollectief), een muziekcollectief uit 1996
 Lifted or The Story Is in the Soil, Keep Your Ear to the Ground, een muziekalbum van Bright Eyes
 Lifted (Israel Nash), een muziekalbum van Israel Nash
 Lifted (Lighthouse Family), een lied van Lighthouse Family
 Lifted (Naughty Boy), een lied van Naughty Boy